Láncara är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Lugo och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Láncara ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Láncara är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Láncara. Runt Láncara är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sarria,  km sydväst om Láncara. Omgivningarna runt Láncara är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien